Problema matemático — questão proposta em busca de uma solução
 Resolução de problemas — importante campo de pesquisa da Psicologia
 Problema psicológico — na psicologia clínica
 Problema (filosofia) — na filosofia

Desambiguação